Montevideo (stad), de hoofdstad van Uruguay.
 Montevideo (departement), een departement van Uruguay.
 Montevideo (Peru), een plaats in de provincie Chachapoyas, in Peru.
 Montevideo (district), een district in de Peruaanse provincie Chachapoyas
 Montevideo (Minnesota), een stad in de Amerikaanse staat Minnesota.
 Montevideo (stichting), een stichting ter bevordering van de videokunst, opgegaan in Nederlands Instituut voor Mediakunst.
 Montevideo (gebouw), een hoge woontoren in Rotterdam.
 Montevideo (band), Belgische rockformatie.